Xolo ist:
eine Kurzform für eine Hunderasse, siehe Xoloitzcuintle;
die Gemeinde Xolo (水洛乡) im Autonomen Kreis Muli der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xolo (Muli).

Abkürzung